Clunio är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1855. Clunio ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Clunio